Guschtschin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Petrowitsch Guschtschin (1922–1986), sowjetischer Sportschütze
 Eduard Wiktorowitsch Guschtschin (1940–2011), sowjetisch-russischer Kugelstoßer
 Wadim Witaljewitsch Guschtschin (* 1963), russischer Fotokünstler